Sent-Clement ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Clément (Corrèze)
 Saint-Clément (Gard)